Дом правительства:
Дом правительства (Алма-Ата)
Дом правительства (Астана)
Дом правительства (Баку)
Дом правительства (Бермуды)
Дом Правительства Воронежской области
Дом правительства (Бишкек)
Дом правительства (Душанбе)
Дом правительства (Кишинёв)
Дом правительства (Минск)
Дом правительства Московской области
Дом правительства (Нижний Новгород)
Дом Правительства Российской Федерации
Дом правительства (Тбилиси)
Дом правительства (Ульяновск)
Дом правительства (Чебоксары)
Дом правительства (Элиста)